Насирудди́н Абу́ Абдуррахма́н Муха́ммад ибн Нух аль-Алба́ни (аль-Альбани) (, ; , , Албания — , , Иордания) — исламский богослов, хадисовед, автор множества книг по различным исламским дисциплинам. Один из авторитетных салафитских богословов XX века.

Шейх аль-Албани рассматривается как основная фигура салафитского движения XX века. Аль-Албани не поддерживал жестокость, предпочитая квиетизм и покорность установленному правительству.

Биография 
Аль-Албани родился в бедной семье в городе Шкодер на северо-западе Албании. Во время правления Ахмета Зогу его семья вынуждена была мигрировать в Дамаск (Сирия). В Дамаске аль-Албани завершил своё раннее образование. Зарабатывал себе на жизнь, работая плотником и торговцем часами.

Аль-Албани начал специализироваться на хадисоведении в 1930-х. Несмотря на самообразование, он переписал и прокомментировал несколько крупных произведений исламских ученых. После этого он записал ещё несколько лекций и книг, издавая их в журнале Аль-Манар.

Богословская деятельность 
С 1954 года аль-Албани начал давать еженедельные уроки. К 1960 году из-за его возросшей популярности правительство Сирии стало смотреть на его деятельность с подозрением.

В 1961 году после публикации ряда его работ, он был приглашён преподавать хадисоведение в Исламский университет Медины (Саудовская Аравия) тогдашним его вице-президентом Абдул-Азизом ибн Базом. Аль-Албани получил известность в Сирии как человек, ассоциировавший себя со средневековой школой исламской мысли «ахль аль-хадис» (люди хадиса). Находясь в Саудовской Аравии, он подвергал критике местных салафитов за то, что те хоть и декларировали выведения собственных норм (иджтихад) из Корана и сунны, но склонны были к подражанию (таклид) правовым нормам ханбалитского мазхаба. Другим из его упрёков к местным салафитам было то, что те, по его мнению, не проявляют должного внимания к хадисам. Сам аль-Албани придерживался собственных взглядов на принципы достоверности и толкования отдельных хадисов и, отсюда, выведенные им правовые нормы порой вступали в противоречие с устоявшимися в Саудовской Аравии нормами. Противоречия в основном касались ритуальной практики. В своей известной книге «Описание молитвы Пророка (да благословит его Аллах и приветствует!)», аль-Албани представил ряд специфических взглядов на совершение молитвы, противоречивших позиции других учёных. После выхода книги о никабе, в которой аль-Албани выразил мнение о необязательности ношения никаба женщинами, в Саудовской Аравии начались возмущения и университет расторг с ним контракт. В 1963 году он покинул Саудовскую Аравию и вернулся в , передав магазин часов одному из своих братьев. Тем не менее аль-Албани на протяжении всей своей жизни поддерживал дружеские отношения с саудовскими улемами, в частности с Ибн Базом. В 1967 и 1979 годах арестовывался в Сирии.

Учение Аль-Албани оказало огромное влияние на религиозную сцену Саудовской Аравии. Оно сформировало идеологический базис для салафитских религиозных течений, придавших идейный импульс повстанцам Джухаймана аль-Утайби, главным образом «Джамаат ас-Салафийя аль-Мухтасиба».

Взгляды 
Аль-Албани был сторонником салафии, являясь одним из ведущих её деятелей. Он критически относился к четырём правовым школам (мазхабам) исламского права и отвергал традиционный взгляд, что мусульманин должен автоматически следовать за одним из них. Напротив, он проводил большую часть своей жизни пересматривая литературу по хадисоведению и считал что о многих ранее подтверждённых хадисах умалчивали. Это сподвигло его на выработку определённых норм и правил, которые были в разногласии с исламским большинством. Хотя салафия часто и ассоциировалась с ваххабизмом, аль-Албани разделял два этих понятия и в дальнейшем осуждал подобную точку зрения. У него были непростые отношения с обоими этими течениями.

Библиография 
Насируддин аль-Албани является автором около 300 книг, посвящённых различной тематике: от вопросов акиды до выяснения достоверности хадисов.

 Сильсила аль-ахадис ас-сахиха () — сборник достоверных хадисов.
 Сильсила аль-ахадис ад-да‘ифа () — сборник слабых хадисов.
 Сахих «ат-Таргиб ва-т-Тархиб» ()
 Да‘иф «ат-Таргиб ва-т-Тархиб» ()
 ат-Та‘ликат аль-хассан ‘аля Сахих Ибн Хиббан ()
 Ирва аль-галиль фи тахридж ахадис «Манар ас-Сабиль» ()
 Сахих «Адаб аль-Муфрад» () — достоверные хадисы из сборника аль-Бухари «Адаб аль-Муфрад».
 Даиф «Адаб аль-Муфрад» () — слабые хадисы из сборника аль-Бухари «Адаб аль-Муфрад».
 Тамам аль-минна фи-т-та‘лик ‘аля «Фикх ас-Сунна» () — толкования и примечания к книге Сайида Сабика «Фикх ас-Сунна»
 Сифату салят ан-Набий  () — «Описание молитвы пророка, мир ему и благословение Аллаха»
 Фитна ат-такфир () — «Фитна такфира»
 Тахзир ас-саджид мин иттихаз аль-кубур аль-масаджид () — «Предостережение совершающего намаз от превращения могил в мечети»
 Шарх «аль-‘Акида ат-Тахавия» () — Толкование «Акиды» ат-Тахави
 Джильбаб аль-мар‘а аль-муслима () — «Покрывало мусульманки»
 Ахкам аль-джанаиз () — «Предписания молитвы джаназа»

Примечания

Литература

Ссылки 
  — биография Насируддина аль-Албани на его официальном сайте.

Исламские богословы
Салафиты
Авторы сборников хадисов
Хадисоведы
Преподаватели Исламского университета Медины
Ислам в Иордании
Религиозные деятели Иордании